Le championnat du monde de squash 2020-2021 est l'édition 2020/2021 des championnats du monde de squash organisée par l'Association professionnelle de squash (PSA). La compétition se déroule du 14 au 22 juillet 2021 à Chicago. 

La compétition est disputée par 64 joueuses. Les 62 meilleurs joueuses du classement mondial de juin 2021 sont qualifiées automatiquement, les 32 meilleures d'entre elles sont classées têtes de série. Une entrée a été attribuée par la PSA par le biais d'une qualification sur le PSA Challenger Tour à Odense. C'est Cristina Gómez qui l'obtient. Les organisateurs ont accordé une wildcard dans un tournoi de qualification, qui est attribuée à Lucie Stefanoni, âgée de 16 ans.

Les quarts de finale voient s'affronter les huit premières têtes de série. En finale, les deux premières têtes de série qui n'ont perdu aucun jeu depuis le début du tournoi s'affrontent et Nour El Sherbini remporte son  titre de championne du monde.

Dotation et points 
En 2020-2021, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau principal

Demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats du monde de squash
 Saison 2020-2021 de la PSA
 Championnat du monde masculin de squash 2020-2021

Lien externe 
 Page PSA

2021
Squash féminin
Squash féminin 2021
Monde féminin
Monde féminin
Sport aux États-Unis en juillet 2021